Martin Lüscher ist der Name folgender Personen:

* Martin Lüscher (Zoologe) (1917–1979), Schweizer Zoologe
 Martin Lüscher (Physiker) (* 1949), Schweizer Physiker